

Patronymie 

 Andy Payton (1967-), joueur de football anglais ;
 Barbara Payton (1927-1967), actrice américaine ;
  (1943-2006), saxophoniste anglais (The Dave Clark Five) ;
 Doug Payton (1952-), joueur de foot US américain ;
 Elfrid Payton (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Gary Payton, (1948-), astronaute américain ;
 Gary Payton (1968-), basketteur professionnel américain ;
 Gary Payton II (1992-), basketteur américain et fils de basketteur Gary Payton ;
 Jo Marie Payton-Noble (1950-), actrice américaine ;
  (1953-1997), chanteur américain (The Four Tops) ;
 Nicholas Payton (1973-), trompettiste de jazz américain ;
 Sean Payton (1963-), entraîneur de football américain ;
 Walter Payton (1954-1999), joueur de foot US américain.

Prénom

Autres 
Payton peut également faire référence à :
 Le Walter Payton Man of the Year Award ;
 Payton Perotta, personnage de la série télévisée américaine Bones.

Prénom américain